Анжуш:

 Анжуш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага
 Анжуш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лиссабон

См. также 
 Душ Анжуш, Ассунсан (1946—2022) — ангольский политический, государственный и дипломатический деятель, министр иностранных дел Анголы (2008—2010).